Jürgen Brügger ist der Name folgender Personen:

* Jürgen Brügger (Schauspieler) (* 1936), schweizerischer Schauspieler
 Jürgen Brügger (Filmemacher) (* 1969), deutscher Filmemacher